Cristina Santuré (i) Boixadé del Club Pirinenc Andorrà és una esquiadora andorrana.

Competicions 
 1995:
 3a, Marcha Pla d'Están cursa de 20 km
 1998:
 2a, Travessa d'esquí alpinisme de la Vall Fosca (juntament amb Maria Eulàlia Gendrau Gallifa)
 1999:
 2a, Travessa d'esquí alpinisme de la Vall Fosca (juntament amb Maria Eulàlia Gendrau Gallifa)
 2000:
 2a, Primavera cursa (juntament amb Maria Eulàlia Gendrau Gallifa)
 2001:
 6a, cursa d'equip de Campionat europea (juntament amb Isabel Rogé Tartarini)

Referències 

Esportistes andorranes
Esquiadores